drabina
 Drabina – dolina w Tatrach Bielskich
 Jan Drabina − polski religioznawca i mediewista (1939)

Inne 
 drabina feudalna – drabina społeczna
 drabina analgetyczna – schemat stosowania leków przeciwbólowych
 drabina do raju – drabina cnót monastycznych św. Jana Klimak